Okręty US Navy o nazwie USS „Richland”

 Pierwszy USS „Richland” (AK-207) był okrętem zaopatrzeniowym. Wszedł do służby 22 kwietnia 1945 roku. 
 Drugi USS „Richland” (YFD-64) był pływającym dokiem. Wszedł do służby jako YFD-64 w 1944 roku.

Richland